2 miejscowości w Polsce: 

 Cząstkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna 
 Cząstkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie